Sampo (voorwerp), een magisch voorwerp uit de Finse mythologie
Sampo (verzekering), een Fins verzekeringsbedrijf
Sampo Bank, een voormalige Finse bank, nu Danske Bank
Sampo (film), ook wel The Day the Earth Froze, een film uit 1959
Sampo (ijsbreker), een Finse ijsbreker